Удо Шефер (, 19 октября 1926, Гейдельберг — 30 августа 2019) — немецкий юрист, религиовед и теолог.

Его докторская диссертация посвящена правовым основам административного порядка бахаи в сравнении с каноническим законом и законодательством протестантской церкви.
Был судьёй, позже — главным прокурором в Гейдельберге, с 1988 г. на пенсии. Его научные интересы сосредоточены на теологических и религиоведческих исследованиях, главным образом, в области веры бахаи и ислама.

Удо Шефер — автор многочисленных работ. Среди наиболее значительных, переведённых на английский язык:
 The light shineth in darkness. George Ronald: Oxford, 1977. ISBN 0-85398-072-1
 The Imperishable Dominion. George Ronald: Oxford, Reprint 1986. ISBN 0-85398-142-6
 Beyond the clash of Religion. Baha’i Verlag: Hofheim, 3rd edition 2004.
 In a blue haze. Smoking and Baha’i Ethics. Baha’i Verlag: Hofheim, 3rd edition 2004.
 Schaefer, Udo, Nicola Towfigh, Ulrich Gollmer. Making the Crooked Straight. George Ronald: Oxford, 2000. ISBN 0-85398-443-3
 Reason and Revelation: New Directions in Bahá'í Thought (Ed. by Seena Fazel and John Danesh). Kalimat Press. In: Studies in the Bábí and Bahá'í Religions, Volume 13, 2002.

Переводы на русский:
 Удо Шефер. Парадигма Единства Бахауллы. В качестве вклада в межконфессиональный диалог по Глобальной Этике.
 Удо Шефер. Вера бахаи — секта или религия?

Примечания

Ссылки 
 Сайт Удо Шефера.
 Полный список трудов на странице «Международной библиотеки бахаи» (на англ.).

Писатели Германии
Богословы Германии
Юристы Германии
Бахаисты